A Invasão da Polônia foi a invasão conjunta da Polônia em 1939 pela Alemanha Nazista, a União Soviética, a Cidade Livre de Danzigue e um pequeno contingente eslovaco, que marcou o início da Segunda Guerra Mundial.

A Invasão da Polônia também pode se referir a:
 Segunda Guerra Mundial
 Invasão alemã da Polônia, 1939
 Invasão eslovaca da Polônia, 1939
 Invasão soviética da Polónia, 1939
 Guerra Polaco-Soviética, 1919-1920
 Guerra Polaco-Russa de 1792
 Segunda invasão sueca da Polônia, 1702-1706
 Batalha de Hodów, 1694, invasão da Polônia pelo Canato da Crimeia
 Batalha de Khotyn (1673), 1673, invasão da Polônia pelos turcos otomanos
 Primeira invasão sueca da Polônia, 1655-1660
 Battle of Khotyn (1621), 1621, invasão da Polônia pelos turcos otomanos
 Invasão da Polônia em 1589 pelo Canato da Crimeia
 Terceira invasão mongol da Polônia 1287-1288
 Segunda invasão mongol da Polônia 1259-1260
 Primeira invasão mongol da Polônia 1240-1241